Příjmení Zajac, přechýleně Zajacová, nosí více významných osobností:

 Jaroslav Zajac (* 1960) – slovenský fotbalista, obránce
 Ondrej Zajac (* 1948) – slovenský fotbalista, záložník
 Richard Zajac – rozcestník
 Rudolf Zajac (* 1951) – slovenský lékař a politik
 Štefan Zajac – rozcestník

Podobné příjmení 
 Zajíc (rozcestník)

Slovenská příjmení
Česká příjmení